Ptilothrix — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Ptilothrix (животное) — род пчёл,
 Ptilothrix (растение) — род растений семейства Осоковые.